Fleckseder ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Fleckseder (1943–2018), österreichischer Bauingenieur
 Ingeborg Fleckseder (1917–2012),  österreichische Künstlerin
 Rudolf Fleckseder (1877–1938), österreichischer Mediziner